Władimir Gołowanow (1938-2003) – rosyjski sztangista
 Władimir Gołowanow (ur. 1939) – rosyjski scenarzysta